Szuzuki Daicsi (1967), japán úszó
 Szuzuki Daicsi (1989), japán baseballjátékos